Kabo – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Kabo (Repubblica Centrafricana) –  subprefettura della Repubblica Centrafricana